Конкурсы научных мегагрантов Правительства РФ — открытый публичный конкурс, проводимый Правительством Российской Федерации с целью привлечения ведущих учёных в вузы России. Учреждён постановлением  Правительства РФ в 2010 году. О проведении конкурса было объявлено в июле 2010 года. Победители названы в октябре 2010 года. 

В первом конкурсе мегагрантов приняли участие 179 российских вузов и 512 учёных. На конкурс было подано 507 заявок. Изначально предполагалось, что победителей будет 80, но перед объявлением результатов стало известно, что принято решение распределить только половину грантов. Заявки были рассмотрены международными экспертами и утверждены Советом по грантам.

Каждый из победителей получил финансирование в размере около 150 миллионов рублей на создание лаборатории в одном из российских вузов. Сроки работ в рамках данной программы — 2010-2012 (фактически 2011-2012, так как финансирование было открыто только в декабре 2010).

По результатам двухлетней работы лабораторий было принято конкурсное решение о продлении финансирования на следующие два года. На продление было подано 37 заявок, 24 из которых был удовлетворены. 

10.06.2020 Министерство науки и образования РФ объявило о начале приема заявок на новый восьмой конкурс мегагрантов. Они принимаются с 10 июня до 3 августа 2020 года. Мегагранты - часть национального проекта "Наука". .

Результаты первого конкурса 
По результатам конкурса было создано 39 научных коллективов.

Примечания 

Наука в России
Научные и технологические конкурсы
2010 год в науке
2010 год в России